Lo yobibyte è un'unità di misura dell'informazione o della quantità di dati, 
il termine deriva dalla contrazione di yotta binary byte ed ha per simbolo YiB.
Lo yobibyte è collegato strettamente allo yottabyte, il quale è usato (creando spesso ambiguità) o come sinonimo per yobibyte oppure per riferirsi a 1024 byte (1 quadrilione di byte) creando in quest'ultimo caso un errore del 20,9%.

1 yobibyte =  = 280 byte = 1 208 925 819 614 629 174 706 176 byte

1 yobibyte ≈  byte → 20,9% di errore

I prefissi yobi e zebi non erano in origine parte del sistema dei prefissi binari ma sono stati aggiunti nell'agosto 2005 dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC).

Conversioni
In bit:
 1 YiB = 283 bit =  bit
 1 YiB =  kibibit
 1 YiB =  mebibit
 1 YiB =  gibibit
 1 YiB =  tebibit
 1 YiB =  pebibit
 1 YiB =  exbibit
 1 YiB =  zebibit
 1 YiB = 8 yobibit

Curiosità 
Yotta, richiama il termine octa (8). 
Questo ci aiuta a ricordare la cifra delle decine del logaritmo in base 2 del YiB, varrà 8, quindi 1 YiB = 2^80B, ovvero il valore di 1 Yi è rappresentabile in binario con 80 bit

Note

Voci correlate
 Prefissi per multipli binari
 Unità di misura
 Ordini di grandezza (dati)

Unità di informazione